Принц Уэльский () — второй британский авианосец класса «Куин Элизабет»  - новейшего и крупного класса авианосцев КВМФВ. Название «Принц Уэльский»  чествует Принца Уэльского.

Вооружение

Авиация 
Ожидается, что каждый из двух кораблей класса «Куин Элизабет» будет способен нести сорок единиц авиатехники, максимум тридцать шесть самолётов F-35 и четыре вертолёта. Обзор стратегической обороны и безопасности 2010 года предполагала плановое развертывание двенадцати F-35B, но типичная боевая нагрузка будет составлять 24 F-35B и несколько вертолетов. Это может быть комплект защиты морских сил из девяти противолодочных Merlin HM2 и пяти Merlin Crowsnest для воздушного раннего предупреждения; в качестве альтернативы пакет прибрежных манёвров может включать смесь Merlin HC4 и  , Chinooks Королевских военно-воздушные сил и  Корпуса армейской авиации.

Система вооружения 
Оборонительное вооружение включает в себя систему ближнего боя Mark 15 Phalanx для противовоздушной и противоракетной обороны, а также 30-мм автоматические малокалиберные пушки и миниганы для использования против быстроходных ударных кораблей.

Происшествия 
В июле 2020 года в ходе ходовых испытаний произошёл разрыв уплотнения трубы, из-за чего вылилось много воды и затопило несколько палуб.

В октябре 2020 года вновь произошел разрыв трубы, из-за которой затопило несколько палуб, а также сильно повредило проводку корабля. По сообщениям СМИ, ремонт корабля займёт не менее полугода.

Из-за этих происшествий корабль до сих пор не может отбыть к берегам США, где на него должны погрузить самолёты F-35.

Очередная поломка 29 августа 2022 года не позволяет судну выйти к берегам Америки.

По состоянию на март 2023 года авианосец остается в сухом доке в Файфе. Стоимость ремонта за это время выросла с 3 до 20 миллионов фунтов. Британские военные эксперты называют историю «Принца Уэльского» национальным позором. Следующий возможный срок выхода в море – осень 2023 года.

Примечания

Ссылки 

 HMS Prince of Wales на gov.uk

Авианосцы типа «Куин Элизабет»